Gunga Din (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1939 met onder anderen Gary Grant
 Gunga Din (gedicht), een gedicht van de Britse schrijver Rudyard Kipling